Drenovci (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Vukovar-Srijem
 Drenovci (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjerić